La Pro A 2006-2007 è stata la 85ª edizione del massimo campionato francese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP francese:  Cyril Julian, 
MVP straniero:  Dewarick Spencer, 
Allenatore dell'anno:  Jean-Denys Choulet, 
Giocatore rivelazione:  Nicolas Batum, 
Miglior difensore:  Marc-Antoine Pellin,

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2006
Pallacanestro nel 2007
2006-2007